Fryer är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Frederick William Richards Fryer (1845–1922), brittisk kolonial ämbetsman
 George Herbert Fryer (1877–1957), brittisk pianist
 
 
 Roland Fryer (född 1977), amerikansk nationalekonom

Engelska efternamn